Гіпермнестра ()
 єдина з дочок Даная, що не послухала батька і в шлюбну ніч не вбила свого чоловіка Лінкея. Від цього шлюбу народився Абант — цар Аргоса. Згідно з переказом, могила Гіпермнестри була в Аргосі;
 мати Амфіарая.

Література 
 Словник античної міфології. — : Наукова думка, 1985. — 236 сторінок.

Жінки у грецькій міфології